Faltner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Faltner (1901–1981), deutscher Eisenbahnbediensteter und Widerstandskämpfer
 Katharina Faltner (* 1982), deutsche Bühnenbildnerin